Brezovo (Demir Hiszar) (macedónul Брезово), Macedónia
Csehberek (szk. České Brezovo) 
Rimabrézó (szk. Rimavské Brezovo) 
Száraznyírjes (szk. Suché Brezovo) 

Lásd még: Brezovo Polje (egyértelműsítő lap), Nyírjes